Igreja Reformada Presbiteriana (Austrália) - denominação australiana, fundada em 1967, dissidente da Igreja Presbiteriana da Austrália
 Igreja Reformada Presbiteriana (América do Norte) - denominação norte-americana, fundada em 1965, separada da Igreja Presbiteriana Livre da Escócia
 Igreja Reformada Presbiteriana na Índia - denominação indiana, fundada na década de 2000, por missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana da Austrália
 Igreja Reformada Presbiteriana do Equador - denominação equatoriana, fundada em 1991, por missionários da Igreja Presbiteriana na América

Desambiguação